Troppmann ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Troppmann (1930–1997), deutscher Schriftsteller 
 Günther Troppmann (* 1951), deutscher Bankmanager
 Jean-Baptiste Troppmann (1849–1870), französischer Mörder

Siehe auch:
 Dropmann